Bisaya bezeichnet:

die in Sarawak und Sabah lebende Ethnie der Bisaya 
die von der Ethnie der Bisaya gesprochene Sprache Bisaya (ISO-639-3-Code bsb und bsy)

Abkürzung